Il doppio del torneo di tennis Pekao Open 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tom Vanhoudt e Fernon Wibier che hanno battuto in finale Emanuel Couto e Nuno Marques 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Emanuel Couto /  Nuno Marques (finale)
 Tom Vanhoudt /  Fernon Wibier (Campioni)

 Lucas Arnold Ker /  Daniel Orsanic (semifinali)
 Eyal Ran /  Laurence Tieleman (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pekao Open 1996